Сен-Леонар (Saint-Leonard, Saint-Léonard):
 Сен-Леонар — район Монреаля, Канада.
 Сен-Леонар — коммуна во Франции, департамент Вогезы.
 Сен-Леонар-де-Ноблат — коммуна во Франции, департамент Верхняя Вьенна.
 Сен-Леонар — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Сен-Леонар — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Сен-Леонар — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Сен-Леонар — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена.
 Сен-Леонар — коммуна в кантоне Вале, Швейцария.
 Сен-Леонар — подземное озеро, расположенное в одноимённой коммуне в Швейцарии.